Příjmení Lyons nese více různých osobností:

 Edmund Lyons (1790–1858) – britský námořní důstojník, admirál a diplomat
 John Lyons (1900–1971) – americký hokejový útočník
 John Lyons (lingvista) (1932–2020) – anglický lingvista
 Joseph Lyons (1879–1939) – australský politik

Externí odkazy